

Nederlandse personen
 Albert van der Heide (hoogleraar) (1942), hebraïcus en judaïst
 Albert van der Heide (politicus) (1872-1953), dominee en politicus
 Johannes Hillarius van der Heide, burgemeester van Vleuten-De Meern
 Joop van der Heide (1917), voetballer
 Sandor van der Heide (1978), voetballer
 Saskia van der Heide (1983), actrice
 Willem van der Heide (1840-1928), architect
 Herman van der Heide (1917-1998), beeldhouwer

Overige
 Dammers & Van der Heide, een Nederlandse rederij
 Willy van der Heide, pseudoniem van de Nederlandse schrijver Willem van den Hout